Се́кереш () — венгерская фамилия. Известные иносители:

 Секереш, Дьёрдь (1911—2005) — венгерский математик.
 Секереш, Ильдико (род. 1973) — венгерская кёрлингистка.
 Секереш, Имре (род. 1950) — венгерский государственный и политический деятель, министр обороны Венгерской Республики (2006—2010).
 Секереш, Клара (род. 1987) — венгерская гандболистка.

См. также 
 Теорема Эрдёша — Секереша